Мазур, Сергей:

 Мазур, Сергей Акимович (1913—1997) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Мазур, Сергей Николаевич (род. 1970) — украинский футболист и футбольный менеджер.